Andora steht für:
 Andora, eine Gemeinde in Italien 
 Andora (Künstler), deutscher Pop-Art-Künstler

Siehe auch:

 Andorra (Begriffsklärung)